Локотки — присілок, Уфимський міський округ, Башкортостан, Росія
 Локотки — місцевість у місті Шостка, Сумська область, Україна
 Локотки — зупинний пункт Південно-Західної залізниці у Воронежі.